100 Years…100 Cheers: America’s Most Inspiring Movies – lista najbardziej inspirujących filmów stworzona przez Amerykański Instytut Filmowy. Została ogłoszona 14 czerwca 2006 roku podczas specjalnego programu transmitowanego przez telewizję CBS. W głosowaniu udział wzięło ponad 1500 ludzi filmu, którzy wybierali spośród 300 nominowanych filmów.

Lista

Podsumowanie 
 Tom Hanks oraz Henry Fonda wystąpili aż w ośmiu filmach z listy, Sidney Poitier i Gary Cooper w siedmiu.
 Jean Arthur wystąpiła w 4 filmach znajdujących się na liście.
 Frank Capra oraz Steven Spielberg wyreżyserowali po 6 filmów, które znalazły się na liście.
 Jedna trzecia filmów oparta jest na prawdziwych wydarzeniach.

Linki zewnętrzne 
 
   [dostęp 17 lutego 2013]

Listy filmów
Rankingi filmowe